Warheads peut faire référence à :
 , confiserie très populaire aux États-Unis dans les années 1990 ;
 , un comic book de Marvel UK paru dans les années 1990 ;
 , groupe de musique suédois ;
 Warheads, chanson du groupe Extreme parue sur l'album .